Onderdistrict in Indonesië
 Sumbul (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Dairi in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sumbul (Lae Parira), een plaats in het bestuurlijke gebied Dairi in de provincie Noord-Sumatra
 Sumbul (Sinembah Tanjung Muda Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra